

Geografia

 Santiago de Anaya – comune dello stato di Hidalgo

 Anaya – comune della Castiglia e León 
 Anaya de Alba – comune della Castiglia e León

Persone
 Carlos Anaya (1777-1862) – politico e storico uruguaiano
 Elena Anaya (1975) – attrice spagnola
 Ezzeddine Anaya (1966) – scrittore e traduttore tunisino
 Jorge Anaya (1926-2008) – militare argentino
 Juan Carlos Heredia Anaya (1952) – ex calciatore argentino naturalizzato spagnolo
 Luis Anaya (1981) – calciatore salvadoregno
 Pedro María Anaya (1795-1854) – politico e militare messicano